Dúbravka heißen folgende geographische Objekte:

 Dúbravka (Bratislava), heutiger Stadtteil von Bratislava in der  Westslowakei, Slowakei 
 Dúbravka (Michalovce), Ort in der Gemeinde Michalovce in der Ostslowakei, Slowakei
 ein  Ort im Konavle, Süddalmatien, Kroatien

Dúbravka bzw. Dubravka ist der Name folgender Personen:
 Dubravka (Vorname), häufiger kroatischer Frauenname

 Martin Dúbravka (* 1989), slowakischer Fußballspieler

Dubravka, Weiteres:
 Dubravka (Ivan Gundulić), Pastorale des kroatischen Dichters Ivan Gundulić

Siehe auch:
 Dubrava (dt. Hain, Diminutiv Dubravka)

cs:Dúbravka
eo:Dúbravka
fi:Dúbravka
fr:Dúbravka
hr:Dúbravka
hu:Dúbravka (egyértelműsítő lap)
nl:Dúbravka
sk:Dúbravka